Пхёнандо́ — одна из восьми провинций Кореи во время правления династии Чосон. Была расположена на северо-западе Корейского полуострова. Столицей был город Пхеньян.

История 
Пхёнандо была сформирована в 1413 году. Название происходит от первых букв главных городов провинции — Пхеньяна () и Анджу ().

В 1895 году провинция была заменена районами Канге (Канге-бу; ) на северо-востоке, Ыйджу (Ыйджу-бу; ) на северо-западе, и Пхеньян (Пхеньян-бу; ) на юге.

В 1896 году районы Канге и Ыйджу были реорганизованы в провинцию Пхёнан-Пукто, а район Пхеньян был реорганизован в провинцию Пхёнан-Намдо. Обе провинции сейчас входят в состав КНДР.

География 
На востоке провинция граничила с Хамгёндо, на юге — с Хванхэдо, на западе омывалась Жёлтым морем, на севере граничила с Китаем.

Региональное название провинции — Квансо.

См. также 
 Провинции Кореи
 История Кореи
 Регионы Кореи
 Пхеньянский диалект корейского языка

Ссылки 
 История Кореи (кор.)

География КНДР
Чосон